Juliet puede referirse a:

 Juliet, un sencillo del cantante Robin Gibb.
 Juliet, un sencillo del grupo Modern Talking.
 Juliet, una cantante y compositora de música electrónica.
 Juliet Burke, un personaje ficticio de la serie televisiva Lost.
 The Heart of Juliet Jones, una tira de prensa estadounidense, publicada originariamente entre 1953 y 2001.
 Juliet, canción del año 2010 interpretada por el grupo sueco Ace of Base.